A través del espejo puede referirse a:
 A través del espejo y lo que Alicia encontró allí (1871), cuento infantil escrito por Lewis Carroll.
 A través del espejo (The Dark Mirror) (1946), película policiaca del director Robert Siodmak.
 A través del espejo (Såsom i en spegel) (1961), película dirigida por Ingmar Bergman.
 Alicia a través del espejo (1966), película musical de fantasía, dirigida por Adan Handley.
Alicia a través del espejo (2016), película dirigida por James Bobin y producida por Tim Burton.
 A través del espejo (2007), episodio de la serie de televisión Lost.